Miejscowości w Polsce:
 Bronaki-Olki
 Bronaki-Pietrasze